Pierre Blanchet peut désigner :
 Pierre Blanchet (1459-1519), un poète et ecclésiastique français ;
 Pierre Blanchet (1907-1944), un résistant français, Compagnon de la Libération ;
 Pierre Blanchet (1944-1991), un journaliste français.